Hof van Hoogstraten (Mechelen), een stadspaleis in Mechelen en voormalige residentie van de hertog van Hoogstraten
Hof van Hoogstraten (Brussel), het voormalige Hof van Hoogstraten, gelegen onder het huidige Hof van Spangen aan het Koningsplein in Brussel
Hof van Hoogstraten (Antwerpen)

Zie ook  
Hoogstraten  
Hertog van Hoogstraten